Шикула — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шикула, Василий (род. 1981) — украинский шахматист, гроссмейстер.
 Шикула, Юрий Юрьевич (род. 1965) — машинист горновыемочных машин акционерного общества «Краснодонуголь» (Луганская область), Герой Украины.